Юрий Николаевич Пантелеев:
 Пантелеев, Юрий Николаевич (1956—1995) — советский футболист.
 Пантелеев, Юрий Николаевич (род. 1958) — российский бильярдист.